Ранчо Естреља има више значења:

 Ранчо Естреља (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Естреља (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику